ADS-B (Automatic dependent surveillance-broadcast) é uma tecnologia de vigilância cooperativa para rastreamento de aviões. As aeronaves determinam sua posição através de GNSS e periodicamente transmitem esse sinal através de uma freqüência de rádio. ADS-B é uma das tecnologias selecionadas como parte da Next Generation Air Transportation (NextGen).

Descrição

ADS-B, que consiste em dois sistemas diferentes, "ADS-B Out" e "ADS-B In", substituirá o radar como o método primário de vigilância para detectar a posição das aeronaves em todo o mundo. ADS-B aumenta a segurança, tornando aeronaves visíveis em tempo real, a ATC e para outras aeronaves ADS-B devidamente equipadas com posição e velocidades transmitidas a cada segundo. Dados ADS-B podem ser gravados e baixados para a análises pós-voos. ADS-B também fornece a infra-estrutura de dados para rastreamento e planejamento de voos com baixo custo.

"ADS-B Out" transmite periodicamente informações sobre cada aeronave, tais como identificação, posição, altitude e velocidade, por meio de um transmissor a bordo. ADS-B In fornece aos controladores de tráfego aéreo informações em tempo real de posição que são, na maioria dos casos, mais precisas do que as informações disponíveis por sistemas atuais baseados em radar. Com informações mais precisas, ATC será capaz de posicionar e aeronave separadamente com maior precisão de tempo e espaço.

Aviação
Aviónica
Controle de tráfego aéreo